«Любовь перед завтраком» () — кинофильм режиссёра Уолтера Лэнга, вышедший на экраны в 1936 году. Экранизация романа Фэйт Болдуин «Ужин старой девы» ().

Сюжет 
Успешный бизнесмен Скотт Миллер влюблён в молодую женщину Кэй Колби, которая стойко отвергает его ухаживания. Чтобы «расчистить» себе путь, Скотт устраивает жениха Кэй Билла на престижную должность в Японии, а свою невесту графиню Кампанеллу отправляет на отдых в Гонолулу. Скотт, поддерживаемый матерью девушки, приступает к активным действиям, появляясь буквально везде, куда приходит Кэй, — в баре, на приёмах, в магазине. Постепенно та привыкает к ухажёру и формально принимает его предложение, однако на этот раз уже он устраивает разрыв, не желая отношений без любви. Теперь уже Кэй вынуждена искать встречи со Скоттом...

В ролях 
 Кэрол Ломбард — Кэй Колби
 Престон Фостер — Скотт Миллер
 Сизар Ромеро — Билл Уодсворт
 Джанет Бичер — миссис Колби
 Бетти Лофорд — графиня Кампанелла
 Ричард Карл — Бринкерхофф
 Форрестер Харви — главный стюард
 Джойс Комптон — Мэри Ли
 Берт Роуч — хозяин вечеринки
 Диана Гибсон — секретарь
 Деннис О'Киф — мальчик из колледжа

Ссылки 

Романтические кинокомедии США
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Уолтера Лэнга
Экранизации романов США